Sleipnir lub Sleipner (w języku szwedzkim i norweskim bokmål) – mityczny koń Odyna

Inne znaczenia:
 IK Sleipner – szwedzki klub piłkarski z Norrköping
 Sleipnir (przeglądarka)
 okręty:
 KNM Sleipner – norweski torpedowiec z II wojny światowej typu Sleipner
 Sleipner – niemieckie awizo przy jachcie cesarskim, dawny niszczyciel S 97 typu S 90